Katherine Anne "Kitty" McCallister (ur. we wrześniu 1968) – fikcyjna postać z telewizyjnego serialu Bracia i siostry. Odtwórczynią jej roli jest Calista Flockhart.

Krótka historia bohaterki 
Kitty dzieli się swoimi konserwatywnymi przekonaniami z ojcem Williamem i bratem Tommym. Będąc w Partii Republikańskiej, dochodzi do starć ze swoją matką Norą, która jest bardziej liberalistką. Mimo że bardzo się kochają, ich stosunki są skomplikowane.

Jednym z powodów ich nieporozumień był młodszy brat Justin. Kitty popierała jego decyzję o wstąpieniu do armii, podczas gdy Nora była temu zdecydowanie przeciwna, zwłaszcza, że Justin miał być wysłany do Iraku. W związku z tym problemem, kiedy Kitty wróciła do Los Angeles nadal nie rozmawiała z matką. Wszystko zmieniło się podczas jej urodzinowej wizyty w domu, którego nie odwiedzała od lat. Mieszkała w Nowym Jorku do czasu ataku na World Trade Center.

Sezon 1 
Kitty zrezygnowała ze swojej pracy gospodarza radiowego w Nowym Jorku, po otrzymaniu propozycji prowadzenia politycznego show ("Czerwone, Białe i Niebieskie"). Kitty decydując się na tę pracę zerwała ze swoim narzeczonym Jonathanem.Po niespodziewanej śmierci ojca, Kitty razem z rodziną, że jej ojciec zdradzał matkę i sprzeniewierzył pieniądze z funduszu firmy, przeznaczając je na ryzykowny biznes.

Czując się zdradzoną i bezbronną, Kitty przespała się ze współprowadzącym programu, Warrenem Salterem, tym samym bardziej komplikując sprawę z Jonathanem, który chciał do niej wrócić. Po pewnym czasie podjęli wspólną decyzję, którą uważali za najlepszą i rozstali się ostatecznie. Kitty była wolna, chciała więc kontynuować swój romans z Warrenem, ale on był niezdecydowany. Na dodatek jego młoda asystentka Amber zakochała się w nim.

McCallister, Katherine Walker